Landtagswahlkreis 87 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wittmund/Inseln (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Lingen (2003)
 Landtagswahlkreis Nordhorn (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Lingen (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Warendorf II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Beckum II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Münster-Land (1947 bis 1962)